Спрингвил има више значења:
 Спрингвил (Вирџинија)
 Спрингвил (Калифорнија)
 Спрингвил (Ајова)
 Спрингвил (Алабама)
 Спрингвил (Јута)
 Спрингвил (Њујорк)